wyspy Tanimbar
 Tanimbar (lud)